Kerken met deze naam zijn vernoemd c.q. gewijd aan de heilige Gerardus Majella; ook genoemd Sint-Gerardus.

 Sint-Gerarduskerk (Hooimille)
 Sint-Gerarduskerk (Maastricht)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Luik) (ook wel Sint-Gerarduskerk genoemd)

Zie ook
 Gerardus Majellakerk (doorverwijspagina)